Masaridae är en familj av steklar. Masaridae ingår i överfamiljen Vespoidea, ordningen steklar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Masaridae 325 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Masaridae